Periboea longocirrata är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1864. Periboea longocirrata ingår i släktet Periboea och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longocirrata